Die Liste der Spieler von North Queensland Fury umfasst alle Spieler, die für den australischen Fußballklub North Queensland Fury während dessen Teilnahme an der A-League in den Spielzeiten 2009/10 und 2010/11 mindestens einen Ligaeinsatz absolviert haben.

 Spieler: Nennt den Namen des Spielers in der Form Nachname, Vorname.
 Nationalität: Nennt die Nationalität des Spielers. Bei Spielern mit mehreren Nationalitäten hat das Land Vorrang, für dessen Nationalmannschaft der Spieler antrat oder angetreten wäre. Bei britischen Spielern, die für kein Nationalteam spielten wurde als Kriterium für die Nationalität die Zugehörigkeit des Geburtsortes herangezogen.
 von und bis: Nennt den Zeitraum, in dem der Spieler einen Profivertrag bei dem Verein hatte.
 Ligaspiele: Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für North Queensland Fury in der regulären Saison der A-League absolvierte.
 Ligatore: Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für North Queensland Fury in der regulären Saison der A-League erzielte.
 Position: Nennt die Position des Spielers; dabei haben die Abkürzungen die folgende Bedeutung:
TW: Torwart
AB: Abwehr
MF: Mittelfeld
ST: Sturm

Anmerkung: Die Liste ist sortierbar: durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimaliges Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das Anklicken zweier Spalten hintereinander lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen.

Weblinks 
 Spielerübersicht auf weltfussball.de

!
North Queensland Fury
Fussballspieler North Queensland Fury